Пол Литтлвуд (; род. 18 января 1956) — английский шахматист, международный мастер (1980).

Представитель известной шахматной семьи. Сын Дж. Литтлвуда, племянник Н. Литтлвуда.

Чемпион Великобритании 1981 г. Победитель юниорских чемпионатов Великобритании 1972 и 1975 гг. (в категориях до 18 и до 20 лет соответственно). 

В составе сборной Англии участник двух командных чемпионатов Европы (1980 и 1983 гг.; в 1980 г. команда стала бронзовым призером соревнования), командного чемпионата мира среди студентов 1977 г. (сборная стала бронзовым призером соревнования), международного матча со сборной Дании (1979 г.).

Победитель опен-турниров «Ллойдс-банка» 1978 и 1979 гг. Призер ряда сильных по составу международных турниров.

Является автором книги «Шахматная тактика» (Chess Tactics, Batsford Chess, 2004, ​ISBN 0-7134-8934-0).

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании
Шахматисты Англии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам